«Museo de Bellas Artes» puede referirse a:

 Edificios catalogados como museo, que albergan obras de Bellas Artes.

Edificios

En  
 Museo nacional de bellas artes de Argel

En  
 Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, en la ciudad de Buenos Aires.
 Museo de Bellas Artes Timoteo Navarro, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
 Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino , en la ciudad de Rosario.
 Museo de Bellas Artes de Salta
 Museo de Bellas Artes Fernán Félix de Amador
 Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa
 Museo Superior de Bellas Artes Evita
 Museo Provincial Rosa Galisteo de Rodríguez

En  
 Real Museo de Bellas Artes de Amberes
 Museo de Bellas Artes de Gante
 Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica

En  
 Museo de bellas artes de Montreal
 Museo nacional de bellas artes de Quebec

En  
 Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, en Santiago de Chile.

En  
 Museo Nacional de Bellas Artes (Cuba)

En  
 Museo de Bellas Artes de Budapest

En  
 Museo de Bellas Artes de Álava
 Museo de Bellas Artes de Asturias
 Museo de Bellas Artes de Badajoz
 Museo de Bellas Artes de Barcelona
 Museo de Bellas Artes de Bilbao
 Museo de Bellas Artes de Castellón
 Museo de Bellas Artes de Córdoba
 Museo de Bellas Artes de Granada
 Museo de Bellas Artes Gravina
 Museo de Bellas Artes de Málaga
 Museo de Bellas Artes de Murcia
 Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.
 Museo de Bellas Artes de Sevilla
 Museo de Bellas Artes de Valencia

En  
 Museo de Bellas Artes de San Petersburgo, San Petersburgo, Florida
 Museo de Bellas Artes de Boston, Boston, Massachusetts
 Museo de Bellas Artes Michele y Donald D'Amour, Springfield, Massachusetts
 Museo de Arte de Nuevo México, Santa Fe, Nuevo México
 Museo de Bellas Artes de Houston, Houston, Texas

En  
 Museo de Bellas Artes y Arqueología de Besançon
 Museo de las Bellas Artes André Malraux
 Musée des Beaux-Arts en Valenciennes
 Museo de Bellas Artes de Angers
 Museo de Bellas Artes de Burdeos
 Museo de Bellas Artes de Lyon
 Museo de Bellas Artes de Nantes
 Museo de Bellas Artes de Pont-Aven
 Museo de Bellas Artes de Rennes
 Museo de Bellas Artes de Rouen

En  
 Palacio de Bellas Artes
 Museo de Arte Moderno de México

En  
 Museo Nacional de Bellas Artes de Asunción

En  
 Museo de Bellas Artes de Caracas

Otras desambiguaciones 
 Museo de Arte, .

 Museo de Arte Contemporáneo, .
 Museo de Arte Moderno, .
 Museo de Arte Sacro, .
 Museo Nacional, .
 Museo Nacional de Arte, .
 Museo Nacional de Bellas Artes, .
 Museo Nacional de Historia Natural, .
 Museo Histórico Nacional, .